Filmfare Award за лучшие слова к песне для фильма () — номинация старейшей и наиболее престижной кинопремии Болливуда (индустрии фильмов на хинди) Filmfare Awards, и сравниваемой по значимости с «Оскаром», предназначенная для награждения поэтов-песенников за лучшие слова к песне, записанной специально для кинофильма на хинди или хиндустани за предыдущий год. Категория была введена на 6-й церемонии награждения Filmfare Awards в 1959 (по заслугам в предыдущем, 1958 году), а впоследствии была перенята и другими индийскими кинопремиями, став одной из их специфических черт.

Первым лауреатом в даной номинации в 1959 году стал Шайлендра, написавший слова на музыку дуэта композиторов  к песне «Yeh Mera Diwanapan Hai», записанной для фильма  (1958).

Последним, в 2021 году, премии за лучшие слова к песне были удостоен поэт Гулзар, написавший текст песни «Chhappak» к , вышедшему в прокат в 2020 году.

Статистика премии 
 Наибольшее количество выигранных премий в категории: Гулзар (11 побед), на втором месте — Джавед Ахтар (8 побед).
 Наибольшее количество последовательных побед:  (3 победы с 1961 по 1963 год).
 Наибольшее количество номинаций:  (40), ему же принадлежит рекорд количества последовательных номинаций (13, соответственно в 1970—1982 годах).
 Наибольшее количество номинаций без единой победы:  (4).

Победители и номинанты

1960–е

1970-е годы

1980-е годы

1990-е годы

2000-е годы

2010-е годы

2020-е годы

Примечания

Ссылки 
Filmfare Award за лучшие слова к песне для фильма

Награды, появившиеся в 1959 году
Номинации Filmfare Awards